Haus des Buches steht für:

 Haus des Buches (Dresden)
 Haus des Buches in Frankfurt am Main, siehe Börsenverein des Deutschen Buchhandels
 Haus des Buches (Leipzig)
 Haus des Buches in Sankt Petersburg, siehe Singer-Haus
 Haus des Buches (Wien)